

Hydronyme 
 L'Armançon est une rivière française qui traverse les départements de la Côte-d'Or et de l'Yonne. C'est un important affluent de l'Yonne, dans le bassin collecteur de la Seine.

Toponymes 
 Aisy-sur-Armançon est une  commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté. 

 Argenteuil-sur-Armançon est une commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté.

 Brienon-sur-Armançon est une commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté.

 Chailly-sur-Armançon est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.

 Montigny-sur-Armançon est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.

 Pacy-sur-Armançon est une commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté.

 Perrigny-sur-Armançon est une commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté.

 Saint-Martin-sur-Armançon est une commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France